Radogost – bóstwo Słowian połabskich
 Radogost – słowiańskie imię męskie
 Radogost – wzgórze w południowo-zachodniej Polsce, na Pogórzu Kaczawskim
 Radogost – grupa muzyczna

Zobacz też 
 Radogoszcz
 Radegast
 Radagast
 Radhošť